George Graham peut faire référence à :
 Georges Graham (1673-1751), horloger et inventeur britannique
 George Perry Graham (1859-1943), homme politique canadien
 Georges Graham (1944-), footballeur international écossais
  (1966-), joueur de rugby à XV international écossais.

Voir aussi